Fänisbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fänisbådan, Vörå, Österbotten, 
 Fänisbådan, Korsholm, Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar